Serie A 1957 – stagione del campionato italiano di baseball
 Serie A 1957 – edizione del campionato italiano di hockey su pista maschile
 Serie A 1957 – stagione del campionato italiano maschile di pallanuoto
 Serie A 1957 – edizione del campionato italiano di pallavolo femminile
 Serie A 1957 – edizione del campionato italiano di pallavolo maschile